André Gagnon peut désigner :
 André Gagnon (1936-2020), musicien, compositeur et pianiste québécois ;
 André Gagnon (1963-), auteur québécois de bande dessinée connu sous le pseudonyme Gag.